Apetz ist der Familienname der folgenden Personen:

 Hendrik Apetz (1910–2011), deutscher Unternehmer
 Johann Heinrich Apetz (1794–1857), deutscher Orientalist und Entomologe 
 Nadine Apetz (* 1986), deutsche Boxerin